Jean Carpentier est nom notamment porté par :
 Jean Carpentier (1933-2018), historien français ;
 Jean Carpentier (1935-2014), médecin français.